DNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dallas Dallas North (Stati Uniti)